

Weybridge, città nella provincia di Terranova e Labrador

Weybridge, città nella contea inglese del Surrey

Weybridge, città nello Stato del Vermont